A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a taekwondo férfi pehelysúlyú versenyszámát augusztus 21-én rendezték.

Mérkőzések 
A rövidítések jelentése a következő:

Vigaszág

Végeredmény

Források 

F68